

Особи 

 Ідріс Азад — пакистанський письменник і філософ
 Маулана Абул Калам Азад (*11 листопада 1888(18881111) — †22 січня 1958) — індійський політичний діяч та вчений.

Інше 
 Азад Кашмір (буквально — «Вільний Кашмір») — найпівденніша адміністративна одиниця в межах керованої Пакистаном частини колишнього князівства Джамму-і-Кашмір.
 Азад Хінд, हुक़ूमत-ए-आज़ाद हिन्द, урду عارضی حکومت‌ِ آزاد ہند) або просто Вільна Індія (Азад Хінд) — прояпонський «уряд Індії у вигнанні», заснований в Сингапурі в 1943 р.
 Ісламський університет Азад — найбільший недержавний вищий навчальний заклад в Ірані й на Близькому Сході.
 Маулана Абул Калам Азад (*11 листопада 1888(18881111) — †22 січня 1958) — індійський політичний діяч та вчений.